Willem de Sitter (drost) (1750-1827), Gronings bestuurder en drost van Westerwolde 
 Willem de Sitter (politicus) (1820-1889), Nederlands jurist die van 1863-1872 burgemeester was van Groningen en later ook lid van de Eerste Kamer; kleinzoon van de hierboven genoemde drost
 Willem de Sitter (wetenschapper) (1872-1934), Nederlands natuurkundige en astronoom; kleinzoon van de hierboven genoemde politicus